Het ATP-toernooi van Costa do Sauípe 2001 (officieel Brasil Open) vond plaats van 10 tot en met 16 september in de Braziliaanse stad Costa do Sauípe. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Costa do Sauípe
ATP-toernooi van Costa do Sauípe